Биа́нки — фамилия итальянского и швейцарского происхождения.

Известные носители 
 Бианки, Валентин Львович (1857—1920) — русский зоолог.
 Бианки, Виктор Иванович (1879—1921) — русский политик и общественный деятель Таврической губернии.
 Бианки, Винцент Феррер Фридрих фон (1768—1855) — австрийский фельдмаршал-лейтенант.
 
 Бианки, Иван (Джованни) Карлович (1811—1993) — художник, первый фотограф Петербурга.
 Бианки, Никомед (1818—1886) — итальянский историк и политический деятель.

 Бианки, Валентина Львовна (1833—1884) — оперная певица (драматическое сопрано).
 Бианки, Даниэла (род. 1942) — итальянская актриса.

См. также 
 Бианка
 Бьянка
 Бьянки

Примечания